Campionatul Mondial de Fotbal sub 20 este o competiție de fotbal care se desfășoară din doi în doi ani între echipele naționale sub 20 de ani. Este organizat de FIFA.

Calificări

Turneu final
 
</div>

 U20 din engleză under 20 în română sub 20 este limita la care un fotbalist poate juca fără să depășească vârsta de 20 de ani la echipa națională de tineret U-20.

Performanță după țară
Mai jos sunt cele 37 de națiuni care au atins cel puțin semifinala în finala Cupei Mondiale U-20.

1 Ca Yugoslavia
2 Ca Germania de Est

Rezultate pe continente 

Fotbal